MIMO est une abréviation anglaise utilisée en automatique signifiant . Un système dit MIMO est donc un système possédant plusieurs entrées et plusieurs sorties.

Automatique